Andrea De Falco – calciatore italiano
 David DeFalco – ex wrestler e regista statunitense
 Franco De Falco – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Giovanni De Falco – politico italiano
 Giuseppe De Falco – politico italiano
 Gregorio De Falco – ufficiale di Marina e politico italiano
 Lawrence Michael De Falco – vescovo cattolico statunitense
 Lucianna De Falco – attrice italiana
 Michele De Falco – compositore italiano
 Rubens de Falco – attore brasiliano
 Vincenzo De Falco – scrittore, regista e drammaturgo italiano

Pagine correlate 
DeFalco
Di Falco
Falco (disambigua)